Droga krajowa nr 63 (Czechy)
 Droga krajowa nr 63 (Polska)
 Droga krajowa nr 63 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 63 (Węgry)